Бхудж:

 Бхудж — город и муниципалитет в западной части индийского штата Гуджарат.
 Бхудж — индийское оружие типа глефы.